Qeqertarsuaq Avalleq bezeichnet:
 Qeqertarsuaq Avalleq (Insel, Nuuluk), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq Avalleq (Insel, Qulleqqorsuit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland